Hexachaetoniella är ett släkte av kvalster. Hexachaetoniella ingår i familjen Licnodamaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hexachaetoniella